Bosbad (Emmeloord)
Bosbad (Putten)
Bosbad (Amersfoort)